Соревнования по стрельбе из винтовки на 300 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 11 июля. Приняли участие 51 спортсмен из десяти стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований